Carreras, barri del municipi de l'Espluga de Francolí, Conca de Barberà 
 Biografies: 
 Albert Carreras de Odriozola (Barcelona, 1955), economista 
 Antoni Carreras i Casanovas (Espluga de Francolí, ?), historiador i advocat 
 Francesc Carreras, diversos personatges
 Jaume de Carreras i del Portal (?, 1658 - Milà, 1743), militar català durant la Guerra de Successió Espanyola 
 Joan Carreras, diversos personatges
 Joaquim Carreras i Artau (Girona, 1894 -Barcelona, 1968), filòsof 
 Josep Carreras, diversos personatges
 Judit Carreras i Tort (Berga, 1974), advocada i política catalana 
 Lucía Carreras
 Lluís Carreras i Ferrer (Sant Pol de Mar, 1972), futbolista i entrenador català 
 Manuel Carreras Amérigo (Alacant, 1792 - 1855), polític valencià 
 Marcel·lí Carreras i Ibáñez
 Marià Carreras (Barcelona, 1831-1888), pintor escenògraf 
 Miquel Carreras i Costajussà (Sabadell, 1905 - Térmens de Segre, 1938), advocat, historiador, arxiver i filòsof sabadellenc 
 Narcís de Carreras i Guiteras (La Bisbal d'Empordà, 1905 – Barcelona, 1991), advocat i polític franquista 
 Pere Carreras i Robert (Sitges, 1861 – Camagüey, Cuba, 1915), comerciant indiano 
 Rafael Carreras Puigdengolas (Puigcerdà, Girona, 1933), arquitecte tècnic i dissenyador 
 Ramon Carreras i Pons (La Jonquera, 1893 - Còrdova, 1971), mestre i polític català 
 Ricard Carreras i Valls (Barcelona, 1879 - 1937), escriptor i historiador 
 Tomàs Carreras i Artau (Girona, 1879 - Barcelona, 1954), filòsof, etnòleg i polític català
 Nissagues: Carreras (impressors): Família d'impressors gironins